VOC:
 Volatile organic compounds — летучие органические вещества.
 Verenigde Oostindische Compagnie (нидерл.) — Голландская Ост-Индская компания
 .voc — формат аудиофайлов («Sound Blaster»).
 VOC (Open-circuit voltage) — напряжение холостого хода, то есть без нагрузки.